Робот по имени Чаппи — американский фантастический боевик 
 Чаппи, Марио Луиджи — итальянский куриальный кардинал, доминиканец, крупный католический богослов